Bragantini – abitanti di Bragança (Pará)
Bragantini – abitanti di Bragança Paulista